Sciences Po Monde Arabe (ou SPMA) est la première et principale association étudiante dédiée au monde arabe à Sciences Po Paris. Fondée en 2006 par Selim Ben Hassen, elle couvre, notamment à travers des conférences thématiques, les enjeux qui traversent le maghreb, le moyen-orient et certaines questions liées au monde arabe mais ayant des implications en France.

Orientations 
Dès sa fondation, l'association se présente comme un mouvement engagé, dont l'objectif est de participer à améliorer la situation politique, économique et sociale dans le monde arabe. Les conférences traitent de questions telles que la réforme des États arabes, la lutte contre la corruption, la démocratie et l’État de droit, l'indépendance des médias, le rôle de la société civile ou encore l'abolition de la peine de mort.

Activités 
Pendant les premières années, l'association a été une tribune pour les activistes et les opposants aux régimes autoritaires de leurs pays. Plusieurs invités de marque se sont également succédé lors des événements organisés : Mohamed Arkoun, Tahar Ben Jelloun, Robert Badinter, Youssef Seddik, Yadh Ben Achour, Hubert Védrine, Henry Laurens, Benjamin Stora, ainsi que plusieurs chercheurs, ministres et ambassadeurs. 
L'association a progressivement diversifié ses activités notamment grâce à l'organisation de dîners-débats, de projets culturels et artistiques ou encore grâce à la participation à des forums.

Conférences 
- Al Jazeera : bilan et perspectives d’une chaîne aux ambitions internationales (18/01/2007)

- Juifs et Arabes : ce que l’histoire en dit, ce que les hommes en font (23/05/2007)

- Les réformes économiques et sociales au Maroc (11/03/2008)

- La réforme des États arabes (16/05/2008)

- Les négociations d’Annapolis : le point de vue palestinien (11/06/2008)

- Guerre ou paix au Proche-Orient ? Un an après Annapolis (06/11/2008)

- Lutter contre la corruption dans le Maghreb (05/03/2009)

- Débat : la démocratisation dans le monde arabe (02/04/2009)

- Le féminisme islamique : critiques et perspectives (30/04/2009)

- Peine de mort, Islam et monde arabe (07/05/2009)

- Quelle liberté de la presse dans le monde arabe ? (14/05/2009)

- Les Juifs dans les pays arabes, une minorité pas comme les autres ? (04/06/2009)

- Juifs et Arabes en France, si proches et pourtant si loin (04/06/2009)

- La société civile dans le monde arabe (11/06/2009) 

- La Tunisie à la veille des élections de 2009 (10/10/2009) 

- Bilan et avenir de la gauche marocaine (18/11/2009)

- « Penser le Coran » ? (03/12/2009)

- La Finance Islamique : enjeux économiques et politiques (17/12/2009)

- Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ? (25/02/2010)

- Les droits de l’homme et leur impact sur la pauvreté, la violence et les conflits dans le monde arabe (09/03/2010)

- États-Unis et monde arabe : entre attraction et ignorance (01/04/2010)

- L’Europe, les États-Unis et la Méditerranée (09/04/2010 – 10/04/2010)

- Implanter un cabinet d’avocats français dans le Maghreb (12/05/2010)

- La Syrie et les droits de l’homme : bilan des dix ans de pouvoir de Bachar Al-Assad (15/06/2010)

- Israël – Palestine : un ou deux États ? (16/09/2010)

- La Mecque, un autre regard sur le pèlerinage (04/11/2010)

- La reconstruction de l’Irak (24/11/2010)

- Une « renaissance berbère » ? (08/12/2010)

- Liban 2011 : La poursuite d’un compromis illusoire ? (03/02/2011)

- Diffusion du film My Land (Nabil AYOUCH) et débat avec le réalisateur (15/03/2011)

- L’Égypte après Moubarak (22/03/2011)

- Soudan et Sud-Soudan au lendemain du référendum (31/03/2011)

- Maroc : quelles réformes pour quels changements ? (19/05/2011)

- Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie (06/10/2011)

- Les défis de l’organisation de l’opposition révolutionnaire syrienne (24/10/2011) 

- La transition en Libye (17/11/2011)

- Histoire des autoritarismes arabes (01/12/2011)

- Les Kurdes et l’avenir du Moyen-Orient (15/02/2012)

- Qatar : A New Regional Power ? (23/02/2012)

- Femmes et révolutions arabes : vers de nouvelles perspectives ? (23/03/2012)

- Algérie 50 ans après l’indépendance : défis et perspectives (21/05/2012)

- Tunisie et Égypte : après le printemps, l’hiver ? État des lieux des transitions tunisienne et égyptienne (26/11/2012)

- La Palestine au sein des organisations internationales, et après? (5/02/2013)

- Chiites du monde arabe : une identité au double visage (21/03/ 2013)

- Les enjeux économiques post-révolutions dans le monde arabe (9/04/2013)

- L’Arabie Saoudite à l’ère des bouleversements régionaux : révolutions, contre-révolutions et succession (19/09/2013)

- La révolution syrienne dans l’impasse : défis, perspectives, et interactions avec le Liban (28/10/2013)

- Arab Transitions Paradigm: Integrating Governance and Growth (14/03/2014)

- « Où va l’Algérie » (24/03/2014)

- The Theatres of Morocco, Algeria and Tunisia, Performance and Traditions of the Maghreb (02/04/2014)

- How Can Central Banks Reinvent Themselves: Banque du Liban, 50 Years On (11/04/2014)

- Poésie et Politique au Levant (14/04/2014)

- Refugees of Rap (07/04/2015)

- Frontière et souveraineté, le Liban et la crise syrienne (30/11/2017)

- La Quinzaine Art-arabe (01-14/02/2021)

- 10 ans après : les révolutions arabes depuis 2011 (cycle de conférences tenues en 2021 : Tunisie, Égypte, Syrie, Yémen, Liban, Algérie)

- L'héritage culturel de l'Arabie saoudite (24/11/2021)

- Coopération franco-maghrébines en matière de sécurité et de défense en Méditerranée (01/04/2022)

Président(e)s 
2006-2009 : Selim Ben Hassen

2010-2011 : David Apelbaum

2011-2012 : Mélissa Rahmouni

2012-2013 : Salah Fikri

2013-2014 : Tamer Mallat

2014-2015 : Basile Roze

2020-2021 : Dhiya Boubtane

2021-2023 : Mohamed Amyn Nfaoui

Notes et références 

Association ou organisme ayant son siège en France